Velennes ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Velennes (Oise)
 Velennes (Somme)